Frankenstein (roman), een roman van de Engelse schrijfster Mary Shelley.
Hiervan afgeleid:
Films:
 Frankenstein (1910)
 Frankenstein (1931)
 Frankenstein (1992) (televisiefilm)
 Frankenstein (1994)
 Frankenstein (2004) (televisiefilm)
 Frankenstein (film uit 2007) (televisiefilm)
Televisieserie:
 Frankenstein (televisieserie) (2004)
Muziekgroep:
 Frankenstein (band) (1982)
Computerspel:
 Frankenstein (1987), computerspel voor Commodore 64 en ZX Spectrum
 Frankenstein (1992), computerspel voor Amiga en Atari ST
 Frankenstein (computerspel uit 2007), computerspel voor Windows
 Frankenstein (2012), computerspel voor iPad en iOS
Instrument:
 Frankenstein (gitaar), de gitaar van Eddie van Halen
Ballet:
 Frankenstein (ballet), gechoreografeerd door Liam Scarlett

Verder kan het verwijzen naar de volgende plaatsen:
 Frankenstein in Silezië, het huidige Ząbkowice Śląskie in Polen
 Frankenstein (Saksen), een plaats in de Duitse gemeente Oederan
 Frankenstein (Palts), een gemeente in het Duitse district Kaiserslautern
 Burcht Frankenstein, een burcht uit de 13e eeuw die zich 5 km ten zuiden van Darmstadt in Duitsland bevindt